На территории Украины около 62 тысячи рек с общей длиной около 206 тыс. км, в том числе около 3 тыс. длиной свыше 10 км, 115 — свыше 100 км.

Ниже представлен список самых длинных рек Украины, составленный в порядке убывания длины.

Реки свыше 100 км
Бассейны:

Бассейн Чёрного моря

Бассейн Азовского моря

Бассейн Балтийского моря

Галерея

См. также 
 Список крупнейших рек России
 Реки Украины (телесериал)

Литература 
 
 
 Україна у цифрах 2015. Статистичний збірник / за ред. І. М. Жук. — К. : Державна служба статистики України, 2016. — 239 с.
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра) / Под ред. М. С. Каганера. — Л. : Гидрометеоиздат, 1978. — 491 с.
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 2. Среднее и Нижнее Поднепровье / Под ред. М. С. Каганера. — Л. : Гидрометеоиздат, 1971. — 656 с.
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 3. Бассейн Северского донца и реки Приазовья / Под ред. М. С. Каганера. — Л. : Гидрометеоиздат, 1967. — 492 с.

Ссылки 
 Государственный водный кадастр

Сравнительные списки
Реки Украины
Украина
Списки:География Украины